Sandrelli est un nom de famille porté par :

 Amanda Sandrelli (1964-), actrice italienne,
  (1950-), chanteur italien,
 Stefania Sandrelli (1946-), actrice italienne.

Homonymie de patronyme italien